Евровизия 2010 (; ; ) е 55-ото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Благодарение на победата на Александър Рибак през 2009 година с песента си „Fairytale“ („Приказка“) с 387 точки събитието се провежда в Норвегия. За град-домакин е избран Осло.

Това е третото домакинство на Норвегия след изданията на конкурса през 1986 и 1996 година. „Евровизия 2010“ се провежда на 25 и 27 май (полуфинали) и 29 май (финал) в Теленор Арена.

Бюджетът на изданието е 17 милиона евро, което е по-високо от бюджета на Евровизия 2007 в Хелзинки, но е по-малък този на Евровизия 2009 в Москва.

Форматът на Евровизия се запазва същият, като единствената промяна е въвеждане на 50% жури вот и на полуфиналите.

Победител става германската изпълнителка Лена Майер-Ландрут с песента Satellite с 246 точки. Това е втора победа за Германия (след 1982 г.). На второ място е Турция със 170 точки, на трето място е Румъния със 162 точки, а на четвърто място е Дания със 149 точки. Страната-домакин Норвегия е на 20-о място с 35 точки.

Полуфинали

Първи полуфинал – 25 май 
17 страни участват в този полуфинал. Германия, Испания и Франция също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на първия полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на първия полуфинал:

Втори полуфинал – 27 май 
17 страни участват в този полуфинал. Великобритания и Норвегия също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на втория полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на втория полуфинал:

Финал – 29 май 
Финалисти са 10-те победителя от първия и втория полуфинал, Голямата четворка (Великобритания, Германия, Испания и Франция) и страната-домакин Норвегия.

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на конкурса
 Българският независим портал на Евровизия 2010
 Българският форум за Евровизия